Гора Цуруґі
Цуруґі (Токушіма)